Тычинин — фамилия; имеет женскую форму Тычинина.
 Тычинин, Андрей Джафарович (род. 1971) — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.
 Тычинин, Василий Константинович (1864 — не ранее 1920) — член III Государственной думы от Гродненской губернии. См. также 
 Тычинино